Эйндхо́венский марафо́н — ежегодный марафон, который проходит в Эйндховене, Нидерланды.

Впервые марафонский забег состоялся 4 июля 1959 года, затем марафон прошёл в 1960 году и потом 20 лет не проводился. Возродился в 1982 году и до 1990 года проводился раз в два года. Начиная с 1991 года проводится ежегодно в октябре. Помимо основной дистанции проводится также полумарафон, экиден (4×10,5 км), массовые забеги на 5 и 2,5 км. Лимит прохождения дистанции 5 часов.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международные спортивные соревнования в Эйндховене
Марафоны Нидерландов
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1982 года
Появились в 1959 году
Спорт в Нидерландах в 1959 году